Hrvatska:
 Krapje, naselje u sastavu općine Jasenovac

Slovenija:
 Krapje (Ljutomer, Slovenija), naselje u općini Ljutomer